Allumage () — манґа від манґаки на ім'я Рін Окамото — автора Ельфійської пісні. Незважаючи на те, що в ній всього один розділ, робота отримала популярність.

Сюжет 
Головна героїня, Куміко мріяла стати кіноакторкою. Але вона була затребувана лише в ролі каскадера. Нарешті, доля дає їй шанс стати кінозіркою. Треба лише берегти себе до зйомок. Але в готелі, де вона зупинилася, сталася пожежа. Куміко постає перед виборім: рятуватися самій або рятувати незнайомих їй дітей, чия мати задихнулася в диму. Дівчина вибирає друге і виявляється у вогні. Незважаючи на це, вона врятувала дітей, але сама отримала сильні опіки. Тим не менш, вона всиновила осиротілих дітей, і змогла стати кіноакторкою.

Примітки 

Роботи Ріна Окамото